Bagarres, film français de Henri Calef (1948) ;
 La Bagarre, chanson de Johnny Hallyday (1962) ;
 Bagarre, groupe de musique français formé en 2013.

Voir aussi 
 Rixe